Battle Hymns (Manowar), een album van Manowar
 Battle Hymns (The Suicide Machines), een album van The Suicide Machines

Zie ook 
 Battle Hymn (doorverwijspagina)